Gina Lollobrigida - Italiaanse actrice
 Gina Lollobrigida (single) - single van Tony Bass
 Rosa 'Gina Lollobrigida' - rozencultivar